Бетонвилије може да се односи на:

 Бетонвилије (Ер и Лоар), насељено место у Француској, у департману Ер и Лоар
 Бетонвилије (Територија Белфор), насељено место у Француској, у департману Територија Белфор